

Geografia 
 Villa Beregan Pertile a Vicenza.
 Istituto Tecnico Commerciale Mario Rigoni Stern – ad Asiago, ex Istituto G. Pertile.

Persone 
 Pertile – cognome italiano
 Arpalice Cuman Pertile – scrittrice italiana.
 Aureliano Pertile (1885-1952) – tenore italiano.
 Giambattista Pertile (Giovanni Battista Pertile d'Asiago) – abate, professore universitario di Diritto canonico ed internazionale italiano, rettore delle Università di Pavia e Padova.
 Giovanna Pertile (1992-...)- cestista italiana.
 Giuseppe Pertile – illustre medico, fondatore dell’ospedale di Marostica (VI)
 Ivo Pertile (1971-..) – allenatore di sci nordico.
 Javier Pértile – rugbista a 15 argentino.
 Lino Pertile – redattore della rivista Letteratura italiana antica, condirettore di Studi danteschi.
 Ruggero Pertile – maratoneta italiano.

Asteroidi 
 88961 Valpertile – dedicato all'italiano Valerio Pertile.
 33157 Pertile